Arrivals & Departures — третій студійний альбом канадського пост-хардкор-гурту Silverstein. Альбом був випущений 3 липня 2007, лейбом Victory Records.

Список композицій

Джерела 
Arrivals & Departures 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007